Joliette steht für:

 Joliette (Metro Montreal), U-Bahn-Station in Montreal
 Joliette, Stadt in Québec, Kanada
 Joliette (regionale Grafschaftsgemeinde), Verwaltungseinheit in Québec
 Joliette (North Dakota), Ortschaft im Pembina County, USA
 La Joliette (Marseille), Stadtviertel in Marseille